Juwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Juwangi (distrikt i Indonesien, lat -7,21, long 110,72), Jawa Tengah, 
 Desa Juwangi, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Juwangi (distrikt i Indonesien, lat -7,21, long 110,83), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar